Sisters (1973), een film van Brian De Palma
 Sisters (2006), een film van Douglas Buck
 Sisters (2015), een film van Jason Moore
 Sisters (dramaserie), een Amerikaanse dramaserie (1991-1996).
 Sisters (Oregon), een plaats in de Amerikaanse staat Oregon.
 Sisters (stripreeks), een stripreeks van William Maury en Christophe Cazenove 
 Sisters (La Défense), een wolkenkrabber in La Défense, Parijs

Zie ook:
 Sister (doorverwijspagina)
 The Sisters (doorverwijspagina)